Lacson ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lacson (* 1965), philippinischer Schriftsteller und Politiker
 Aniceto Lacson (1857–1931), philippinischer Geschäftsmann
 Arsenio Lacson (1911–1962), philippinischer Journalist und Politiker
 Panfilo Lacson (* 1948), philippinischer Politiker